Alue Dua (Langsa Baro), een plaats in Indonesië
Alue Dua (Makmur), een plaats in Indonesië
Alue Dua (Nisam Antara), een plaats in Indonesië
Alue Dua (Ranto Peureulak), een plaats in Indonesië
Alue Dua (Langkahan), een plaats in Indonesië